Chris Philp (1976-), un homme politique britannique, membre du Parti conservateur ;
 Elizabeth Philp (1827-1885), une chanteuse, compositrice et pédagogue britannique ;
 Robert Philp (1851-1922), un homme d'affaires et un homme politique australien ;
 Tony Philp (1969-), un véliplanchiste fidjien ;
 Trevor Philp (1992-), un skieur alpin canadien.

Voir aussi 
 Burns Philp, une entreprise australienne